L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 10 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
France
Tennis en France en 1997
Sport en février 1997